Неєдли; Неєдлий

 Аргошт Неєдли (1883—1915/1917) — чеський легкоатлет, учасник літніх Олімпійських ігор-1908.
 Віт Неєдли (1912—1945) — чеський композитор, диригент, редактор і музикознавець.
 Войтех Неєдли (1773—1844) — чеський католицький священик, поет, прозаїк епохи чеського національного відродження.
 Зденек Неєдли (1878—1962) — чехословацький учений і громадсько-політичний діяч, музикознавець, історик, літературний критик.
 Мартіна Неєдли (* 1975) — канадська тенісистка.
 Олдржих Неєдлий (1909—1990) — чехословацький футболіст. Нападник, віце-чемпіон світу 1934, найкращий бомбардир чемпіонату світу 1934 року.
 Франтішек Неєдли (1907—1979) — чеський футболіст, гравець національної збірної Чехословаччини.
 Ян Неєдли (1776—1834) — чеський філолог, поет, журналіст, викладач, науковий письменник.
 Яна Неєдли (* 1974) — канадська тенісистка.

чеські прізвища